Страчатела може да се отнася за:

 Страчатела – сладолед
 Страчатела – супа